Кушлянский, Аркадий Лазаревич (1924—2015) — советский и российский кинодеятель, заслуженный работник культуры РФ.
 Кушлянский, Ростислав Николаевич (1908—1980) — участник Великой Отечественной войны.